I Campionati mondiali di sollevamento pesi 2014 si sono tenuti al palazzetto Baluan Sholak, a Almaty, in Kazakistan. L'evento si è svolto dal 8 al 16 novembre 2014.

Podi

Uomini

Donne

Medagliere
Classifica Grandi medaglie (risultato totale)
 

Classifica di tutte le medaglie: Grandi (risultato totale) e Piccole (Strappo e Slancio)

Classifica a squadre

Uomini

Donne

Nazioni partecipanti
Hanno partecipato 526 atleti da 71 nazioni.

 (9)
 (6)
 (1)
 (14)
 (7)
 (1)
 (6)
 (14)
 (1)
 (10)
 (8)
 (7)
 (3)
 (15)
 (12)
 (15)
 (4)
 (3)
 (1)
 (5)
 (1)
 (4)
 (10)
 (13)

 (4)
 (6)
 (10)
 (6)
 (13)
 (7)
 (7)
 (12)
 (11)
 (11)
 (8)
 (2)
 (2)
 (10)
 (15)
 (15)
 (4)
 (2)
 (1)
 (1)
 (6)
 (2)
 (2)
 (5)

 (9)
 (5)
 (1)
 (12)
 (1)
 (13)
 (1)
 (7)
 (14)
 (8)
 (5)
 (11)
 (14)
 (15)
 (13)
 (5)
 (1)
 (13)
 (1)
 (15)
 (12)
 (13)
 (5)

Note

Collegamenti esterni

2014
Competizioni sportive ad Almaty